Протасий:

 Протасий — мужское имя греческого происхождения.
 Протасий (ум. 1520) — епископ Русской церкви, епископ Рязанский и Муромский.
 Протасий Фёдорович (ум. после 1332) — боярин, московский тысяцкий, один из ближайших сподвижников Ивана I Калиты.